Chris Black (ur. 1950) – brytyjski lekkoatleta, młociarz, olimpijczyk
 Chris Black (ur. 1978) – szkocki rugbysta
 Chris Black (ur. 1982) – angielski piłkarz
 Chris Black – amerykański scenarzysta telewizyjny i filmowy, aktywny w XXI wieku